El Campeonato Uruguayo de la Divisional D de 2022 es el torneo del cuarto y último nivel en la pirámide del sistema de ligas de fútbol de Uruguay correspondiente a la temporada 2022.

Formato del torneo 
La liga se conformará por 12 clubes metropolitanos (equipos de la ciudad de Montevideo y de otras localidades dentro de un radio de hasta un máximo de 50 kilómetros de distancia), divididos en 2 grupos de 6 equipos cada uno que se enfrentarán en partidos de ida y vuelta. Se estableció que, debido a los desempeños en la temporada anterior, Cooper (campeón) y Paso de la Arena (subcampeón) sean cabezas de serie en el sorteo que se realizó el lunes 25 de julio.

Los 3 primeros de cada grupo se clasificarán a una liguilla todos contra todos arrastrando el puntaje obtenido, mientras que los últimos de cada grupo se disputarán entre sí la permanencia en la divisional, donde el equipo que resulte perdedor no podrá disputar el campeonato en su próxima edición. Los campeones de ambas fases definirán el campeonato en una semifinal en la que el ganador de la fase final (y por consiguiente de la tabla anual) correrá con ventaja deportiva, en tanto que el ganador de la fase regular deberá ganar esa semifinal, forzando así dos finales más (en formato de ida y vuelta) para tener posibilidades de quedarse con el título. El campeón ascenderá a la Primera División Amateur.

Información de equipos 
Los 8 equipos que participaron de la edición 2021 confirmaron su presencia en el torneo. A ellos se sumaron:

 Academia Fútbol Club, un club nuevo al mando de Leonardo Blanco (ex gerente de Albion Football Club).
 Club Atlético Social y Deportivo Centro de Entrenamiento Mundial, un proyecto deportivo liderado por el pastor evangélico Daniel Menchaca.
 Unión de Deportes de Estudiantes del Plata, equipo formado por el ex gerenciamiento de Parque del Plata. 
 Centro Atlético Lito, un club histórico del fútbol uruguayo fundado en 1917 que vuelve a competir de manera oficial en la AUF después de 75 años. 

Notas:

Sedes

Usuales 
El campeonato se disputó mayormente en 4 escenarios neutrales, siendo el Parque Palermo la sede más utilizada.

Ocasionales 
Por distintas razones, hay escenarios que fueron utilizados en una sola ocasión.

Sorteo 
El sorteo de la fase regular se llevó a cabo el lunes 25 de julio. Cooper y Paso de la Arena son cabezas de serie de sus respectivos grupos. El orden de los números asignados a cada club determinó los cruces entre los equipos.

Fase regular

Posiciones

Serie A - "Saúl Rivero" 

Se le otorgaron los puntos del partido disputado en la primera fecha entre Deutscher y Lito, que fue victoria de Lito, al conjunto de Deutscher

Serie B - "Alberto Imperial"

Resultados

Final

Permanencia

Fase final 
Participarán 3 equipos clasificados de cada serie, arrastrando el puntaje obtenido en la fase regular. Se enfrentarán todos contra todos a una rueda, donde el mejor ubicado será el ganador de la tabla general.

Equipos clasificados

Posiciones

Resultados

Tabla general

Definición del campeonato 

La disputarán el ganador de la fase regular frente al ganador de la fase final. En caso de que un equipo gane ambas fases, se proclamará automáticamente campeón de la temporada, obteniendo el consiguiente ascenso a la Primera División Amateur.

Semifinal

Campeón

Véase también 

 Copa AUF Uruguay 2022
 Campeonato Uruguayo de Primera División 2022
 Campeonato Uruguayo de Segunda División 2022
 Campeonato Uruguayo de Primera División Amateur 2022

Referencias 

Fútbol en Uruguay en 2022